Забороль — название населённых пунктов на Украине:

 Забороль — село в Луцком районе Волынской области.
 Забороль — село в Ровненском районе Ровненской области.